Васи́лий Соло́мин:
 Соломин, Василий Анатольевич (1953—1997) — боксёр, призёр Олимпийских игр.
 Соломин, Василий Демидович (1931—2009) — советский металлург, Герой Социалистического труда.
 Соломин, Василий Ефимович (1832—1896) — известный казанский купец.
 Соломин, Василий Никитич (1662— 1-я пол. XVIII в.) — ларёчный целовальник хлыновской таможенной избы.
 Соломин, Василий Яковлевич — советский легкоатлет, чемпион СССР.